Hortolà (professió), persona que té com a ofici conrear els horts 
 Hortolà (ocell) (Emberiza hortulana), ocell de l'ordre dels passeriformes 
 Hortolà blanc
 Hortolà de canyet (Emberiza schoeniclus), ocell de l'ordre dels passeriformes 
 Hortola capnegre
 Hortolà caranegre (Emberiza aureola), au passeriforme
 Hortolà cellard (Emberiza cia), ocell de l'ordre dels passeriformes 
 Hortolà cendrós (Emberiza caesia), ocell de la família dels emberízids 
 Hortolà groc (Emberiza citrinella), ocell de l'ordre dels passeriformes 
 Hortolà menut
 Cosme Damià Hortolà (Perpinyà, 1493 - Vilabertran, 1568), teòleg i hebraista, assistent al Concili de Trento, abat de Vilabertran i rector de la Universitat de Barcelona